Duchowni:
 Stanisław Pawłowski, Stanisław z Pawłowic (ok. 1390–1439) – biskup, kanclerz
 Stanisław Pawłowski – dominikanin, inkwizytor krakowski od 1499
 Stanislav Pavlovský (zm. 1598) – biskup ołomuniecki
 Uczeni:
 Stanisław Pawłowski (1882–1940) – geograf, rektor Uniwersytetu Poznańskiego
 Stanisław Pawłowski (1910–1992) – geolog, odkrywca złóż siarki w Tarnobrzegu
 Sportowcy:
 Stanisław Pawłowski (1939–2009) – kolarz, aktywny w latach 60. XX w.
 Stanisław Pawłowski (ur. 1966) – zapaśnik, olimpijczyk z 1996
 Stanisław Pawłowski – koszykarz AZS Lwów, medalista ME z 1939